PUH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pochutla (Messico)